Капков — російське прізвище.

Відомі носії 
 Капков Костянтин Геннадійович (. 1969) — російський історик і публіцист.
 
 Капков Юрій Миколайович (1920-2009) — радянський геофізик.
 Капков Яків Федорович (1816-1854) — російський історичний живописець.

 Капкова Наталя Михайлівна (. 1971) — радянська і російська футболістка.

Див. також